́

Вильямонта́н-де-ла-Вальдуэ́рна ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 893 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки

Муниципалитеты Леона